

Géographie 
 Fukuoka est une ville japonaise.
 La préfecture de Fukuoka est située au nord de l'île de Kyūshū.

Patronyme 

 Masaaki Fukuoka (1984-), judoka japonais ;
 Masanobu Fukuoka (1913-2008), agriculteur et conférencier japonais ;
 Michio Fukuoka (1936-), sculpteur japonais.

Autres 
 Le Dôme de Fukuoka abrite un terrain de baseball et est situé à Fukuoka.
 Le Fukuoka SoftBank Hawks est une équipe de baseball évoluant dans la Ligue pacifique.
 La Fukuoka Tower est un gratte-ciel de 234 m au Japon.

Homonymie de toponyme